Дженни () — сокращённое английское личное имя. Может быть сокращением от
 Джейн (Jane)
 Дженифер (Jenifer, Jennifer)

Персоналии 
 Дженни, Мэтт (род. 1992) — британский игрок в регби.
 Дженни, Нил (род. 1945) — американский художник.
 Дженни, Уильям Ле Барон (1832—1907) — американский архитектор и инженер-градостроитель.
 Дженни, Херц — фигуристка из Австрии, серебряный призёр чемпионатов мира 1906 и 1907 годов в женском одиночном катании.
 Дженни, Эллисон (род. 1959) — американская актриса.
 Дженни Ким (род. 1996) — южнокорейская певица, участница гёрл-группы BLACKPINK.

Другое 
 Дженни — озеро на северо-западе штата Вайоминг, США.
 (607) Дженни — астероид, открытый в 1906 году
 Прялка «Дженни» — прядильная машина Джеймса Харгривса, изобретённая в 1764 году.

См. также 
 Джени
 Дженни-Линд — остров Канадского Арктического архипелага.
 Дженни Зелёнозубая — речная или болотная ведьма в английском фольклоре.
 Дженни Хэнивер — фигурки, созданные путём изменения формы и высушивания скатов (чаще всего из ромбовых скатов), часто имеющие вид гротескных монстров.
 Дженни Герхардт — второй роман американского писателя Теодора Драйзера, впервые опубликованный в 1911 году.
 Дженна
 Джинни